Чигрин Іван Андрійович
 Чигрин Семен Лаврентійович
 Чигрин Олександр Іванович